

Patronyme 

 Adolphe Hamesse (1849-1925) est un peintre paysagiste belge ;
 Paul Hamesse (1877-1956), fils du précédent, est un architecte belge de la période Art nouveau.